Hutcheon est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, homme politique canadien à Toronto
Duncan Selby Hutcheon (1879-1954), homme politique canadien en Saskatchewan
 (1889-1937), joueur de cricket australien
 (1882-1957), joueur de cricket australien
Linda Hutcheon (née en 1947), universitaire canadienne en critique littéraire
, auteur et médecin canadien
, journaliste politique écosse

Voir aussi

Homonymie de patronyme